De Pieri – cognome italiano
 Giovanni Antonio De Pieri – pittore italiano